Superligaen 1997/1998 var den åttonde säsongen av Superligaen, anordnad av Dansk Boldspil-Union. Serien spelades mellan 25 juli 1997 och 1 juni 1998, med vinteruppehåll.

Danska mästarna kvalificerade sig för kvalspelet till Champions League 1998/1999, medan tvåan och trean kvalificerade sig för kvalspelet till Uefacupen 1998/1999. Fyran, femman och sexan kvalificerade sig för Intertotocupen 1998, medan de två lägst placerade lagen flyttades direkt ner till 1. division. Vinnaren och tvåan i 1. Division flyttades upp till Superligaen.

Tabell

Poängtabell

Resultattabell

Skytteligan

Externa länkar
  Fixtures at NetSuperligaen.dk
  Peders Fodboldstatistik

1997 i Danmark
1998 i Danmark
Fotbollssäsongen 1997/1998
1997/1998